Њу Балтимор има више значења:
 Њу Балтимор (Вирџинија)
 Њу Балтимор (Охајо)
 Њу Балтимор (Мичиген)
 Њу Балтимор (Пенсилванија)